Harvey est un nom propre qui peut être utilisé comme prénom, comme nom, comme patronyme et autres.

Prénom 

Harvey, prénom anglais courant, adaptation du nom breton 

 Harvey (mannequin), dispositif de simulation médicale

Patronyme 

  ;
 Alfred Harvey (1913-1994), fondateur et président de la maison d'édition Harvey Comics ;
 André Harvey (1941-), homme politique canadien ;
 Anthony Harvey (1930-2017), réalisateur et monteur britannique ;
 Antje Harvey (1967-), biathlète et fondeuse allemande ;
 Antonio Harvey (1970-), joueur de basket-ball américain ;
 Benjamin Harvey (1990-), coureur cycliste australien ;
  ;
 
 Brian Harvey (1949-), informaticien universitaire américain ;
 Brian Harvey (1974-), chanteur anglais, un temps leader du boys band East 17 ;
 Caroline Harvey, autrice-compositrice, chanteuse et pianiste québécoise ;
  ;
 Domino Harvey (1969–2005), chasseur de primes américain ;
 Donald Harvey (1952-2017), tueur en série américain ;
 Donnell Harvey (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 Doug Harvey (1924-1989), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Doug Harvey (1930-2018), arbitre américain de baseball ;
 Eddie Harvey (1925-2012), musicien britannique ;
 Eleanor Harvey (1995-), escrimeuse canadienne ;
 
 Ermyntrude Harvey (1896–1973), joueuse britannique de tennis des années 1920 ;
 Fernand Harvey (1943-), sociologue et historien québécois ;
 Francis Harvey (1873-1916), militaire britannique ;
 Francis Harvey (1925-2014), poète irlandais ;
 Fred Harvey (1942-), homme politique canadien ;
 Gail Harvey (19?-), réalisatrice, productrice et scénariste ;
 Gary Harvey (né en 1962), réalisateur et producteur canadien ;
 
 Ghislain Harvey (1946-), homme politique québécois ;
 Harry Harvey (1901-1985), acteur américain ;
 Herk Harvey (1924-1996), réalisateur américain ;
  ;
 Isabelle Harvey (1975-), footballeuse canadienne ;
  ;
 James Michael Harvey (1949-), cardinal américain ;
 Jean Harvey (19?-), acteur québécois ;
 Jean-Charles Harvey (1891-1967), journaliste et romancier québécois ;
  ;
 Jonathan Harvey (1939-2012), compositeur anglais ;
 Kenneth J. Harvey (1962-), écrivain canadien. ;
 Larry Harvey (1948-2018), cofondateur d’une fête rituelle appelée Burning Man ;
 Laura Harvey (1980-), joueuse et entraîneuse anglaise de football ;
 Lauren Harvey (1983-), nageuse zimbabwéenne ;
 Laurence Harvey (1928-1973), acteur, réalisateur, producteur et scénariste britannique ;
 Lilian Harvey (1906-1968), de son vrai nom Lilian Helen Muriel Pape, actrice et chanteuse allemande ;
 Lisa Harvey (1970-), athlète canadienne ;
 Luc Harvey (1964-), homme d'affaires et homme politique québécois ;
 Magali Harvey (1990-), joueuse canadienne de rugby à XV ;
 Mark Stephen Harvey (1958-), arachnologiste australien ;
 Mary Harvey (1965-), joueuse américaine de soccer ;
 Michelle Harvey (1978-), entomologiste australienne ;
 Mick Harvey (1958-), musicien rock australien ;
 Monique Harvey (1950-2001), peintre québécoise ;
 Neil Harvey (1928-), joueur de cricket australien ;
 Neil Harvey (1959-), joueur de squash anglais ;
 Nick Harvey (1961-), homme politique britannique ;
 Paul Harvey (1882-1955), acteur américain ;
 Paul Harvey (1960-), musicien et peintre britannique ;
 Pauline Harvey (1950-), poétesse et romancière québécoise ;
 Peter Harvey (1958-), baryton britannique ;
 Phil Harvey (1938-2022), pornographe et philanthrope américain ;
  ;
 Polly Jean Harvey (1969-), chanteuse et compositrice britannique ;
 Richard Harvey (1953-), compositeur britannique ;
 Robert C. Harvey (1937-2022), auteur de bande dessinée, illustrateur et critique de bande dessinée américain ;
 Roberta Geddes-Harvey (1849-1930), organiste, chef de chœur et compositrice canadienne ;
 Scott Harvey, Sr. (1929-2022), pilote de rallyes américain ;
 Scott Harvey, Jr. (1958-), pilote de rallyes américain ;
 Shawn Harvey (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Steve Harvey (1956-), acteur, humoriste et animateur américain ;
  ;
 Walter J. Harvey (1903-1979), directeur de la photographie britannique ;
  ;
 William Harvey (1578-1657), médecin anglais ;
 William Brantley Harvey Jr. (1930-2018), avocat et homme politique américain ;
 William Henry Harvey (1811-1866), médecin et botaniste irlandais ;
 Yona Harvey (1974-), poétesse et scénariste de BD américaine.

Toponyme 

Australie
 Harvey, localité d'Australie occidentale ;

Canada
 Harvey, village canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Paroisse d'Harvey, district de services locaux du Nouveau-Brunswick ;

États-Unis
 Harvey, localité du Dakota du Nord ;
 Harvey, localité de l'Illinois ;
 Harvey, ville du comté Marion en Iowa ;
 Harvey, localité de Louisiane.

Pièce de théâtre et films 

 Harvey, pièce de théâtre écrite par Mary Chase, créée en 1944 ;

Elle a été adaptée sous les titres :
 Harvey, téléfilm américain réalisé par Fielder Cook en 1972 ;
 Harvey, téléfilm américain réalisé par George Schaefer en 1996.

Harvey est également un film réalisé par Henry Koster en 1950.

Divers 

 Harvey Moiseiwitsch Volodarski, personnage du jeu vidéo No More Heroes.
 Harvey's, chaîne de restaurants rapide canadienne
 Harvey Award, prix qui récompense les meilleurs bandes dessinées américaines, du nom de Harvey Kurtzman
 
 
 Harvey Specter, personnage principal de la série Suits

Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais